Albin Mikulski (ur. 1957) – piłkarz
 Andrzej Mikulski (ur. 1974) – architekt
 Antoni Feliks Mikulski (1872–1925) – psycholog i psychiatra
 Barbara Mikulski (ur. 1936) – amerykańska działaczka polityczna polskiego pochodzenia, senator ze stanu Maryland
 Dariusz Mikulski (ur. 1973) – waltornista
 Feliks Mikulski (1853–1886) – rzeźbiarz
 Jan Franciszek Mikulski (1930–2015) – fizyk
 Józef Mikulski (1849–1928) – aktor i reżyser teatralny
 Józef Mikulski (1874–1919) – kapitan Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Józef Mikulski (1888–1968) – pedagog, krajoznawca, działacz regionalny, miłośnik Ziemi Podlaskiej
 Józef Mikulski (1907–1990) – hydrobiolog
 Józef Mikulski (ur. 1912) – wiolonczelista, wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie
 Józef Mikulski (1913–1997) – profesor, inżynier, prodziekan Wydziału Łączności Politechniki Gdańskiej
 Kazimierz Mikulski (1918–1998) – malarz, scenograf i rysownik
 Karol Mikulski (1901–1940) – lekarz psychiatra
 Czesław Mikulski (1894–1946) – inżynier, wykładowca Politechniki Łódzkiej
 Krzysztof Mikulski (ur. 1960) − historyk
 Marek Mikulski (ur. 1981) – zapaśnik
 Stanisław Mikulski (1929–2014) – aktor
 Szczepan Mikulski (1714–1783) – duchowny, mecenas sztuki.
 Tadeusz Mikulski (1909–1958) – profesor, historyk literatury 
 Tomasz Mikulski (ur. 1968) – sędzia piłkarski
 Wawrzyniec Mikulski (1788–1866) – XIX-wieczny warszawski kupiec i inwestor
 Włodzimierz Mikulski – matematyk
 Zdzisław Mikulski (1920–2016) – geograf
 Zygmunt Mikulski (1920–1998) – poeta i eseista

Przypisy